Robert Stevenson kan referere til flere forskellige personer:
 Robert Stevenson (ingeniør) (1772-1850) − skotsk ingeniør og opfinder
 Robert Louis Stevenson (1850-1894) − skotsk forfatter og sønnesøn af ovenstående
 Robert Stevenson (filminstruktør) (1905-1986) − britisk-amerikansk filminstruktør, manuskriptforfatter og filmproducent